Джаник Файзієв - режисер
 Джаник-Бет - гора в Криму